de fictieve persoon Flanor, een van de studententypen uit het gelijknamige boek van Johannes Kneppelhout (1841)
 Flanor (Tachtigers), letterkundige vereniging, omstreeks 1880 in Amsterdam opgericht door een groep van jonge schrijvers en dichters die in 1885 De Nieuwe Gids zouden oprichten
 Literair Dispuut Flanor, een Groningse vereniging voor studenten die zich interesseren in literatuur

Zie ook
Flanorpad, straat in Leiden.